Maffia o mafia – tipo di organizzazione criminale di stampo Nord Africano

Persone
Daniel Maffia (1993) – hockeista su ghiaccio italiano
Dante Maffia (1946) – poeta, romanziere e saggista italiano
Empedocle Maffia (1943-2008) – giornalista italiano
Ferdinando Ardengo Maffia (1935-1999) – giornalista italiano
Roma Maffia (1958) – attrice statunitense

Pagine correlate
 Mafia (disambigua)